RSG – RSG o Rinascita San Giorgio è un'associazione calcistica fondata nel 2013.